

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Chippewa  – township della Contea di Chippewa, Michigan 
 Chippewa  – township della Contea di Isabella, Michigan 
 Chippewa  – township della Contea di Mecosta, Michigan 
 Chippewa  – township della Contea di Beaver, Pennsylvania
 Chippewa  – città della Contea di Ashland, Wisconsin

Altro 
 Chippewa – altro nome dei nativi americani Ojibway
 Chippewa  – varietà di patata